Вячеслав Кокорин:
* Кокорин, Вячеслав Александрович (1925—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Кокорин, Вячеслав Всеволодович (1944—2017) — советский и российский театральный режиссёр, актёр, педагог.